Côte-Sainte-Catherine - straat in Montreal
 Côte-Ste-Catherine (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat